Scheletri – insieme delle ossa che sostengono il corpo dei Vertebrati
 Scheletri – in particolare quelli degli uomini
 Scheletri – mostri non morti di molti giochi e videogiochi
 Scheletri – raccolta di racconti di Stephen King del 1985
 Scheletri – graphic novel di Zerocalcare

Altri progetti